Eted steht für:
 veraltet Atid (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita, Region Siebenbürgen, Rumänien

ETED steht für:
 Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, dominikanischer Energieversorger
 Kaiserslautern Depot Army Heliport (ICAO-Code), Fliegerhorst der US Army in Deutschland

Abkürzung